Austrosmittium är ett släkte av svampar. Austrosmittium ingår i familjen Legeriomycetaceae, ordningen Harpellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Oksvampar
Austrosmittium